Czichowski ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Czichowski (* 1938), deutscher Tischtennisspieler
 Günter Czichowski (1942–2022), deutscher Mathematiker und Fußballspieler

Siehe auch:
 Czechowski
 Cichowski